Nicolás Federico Castro (nacido el 1 de noviembre del 2000) es un futbolista argentino que juega como mediocampista para KRC Genk, de la Primera División de Bélgica. Inició su carrera en Newell's Old Boys.

Carrera
Formado en el club de fútbol 9 de Julio de Rafaela, Castro se unió a las inferiores de Newell's Old Boys en 2016. El 3 de enero de 2019, Castro firmó su primer contrato profesional con Newell's Old Boys. Castro debutó profesionalmente con Newell's Old Boys en un 1-0 en la Primera División de Argentina derrota ante Argentinos Juniors el 25 de noviembre de 2019.

Trayectoria
Actualizado al 19 de febrero del 2022

Referencias 

Futbolistas de Rafaela
Futbolistas de las inferiores del Club Atlético Newell's Old Boys
Futbolistas del Club Atlético Newell's Old Boys